Грязное — название населенных пунктов в России:

 Грязное — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Грязное — село в Советском районе Курской области.
 Грязное — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Грязное — село в Липецком районе Липецкой области.
 Грязное — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Грязное — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Грязное — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Грязное — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Грязное — до 1963 г. название села Новороссийское в Ольховском районе Волгоградской области.

См. также 
 Грязи (значения)
 Грязна
 Грязная
 Грязно
 Грязный
 Грязовец
 Грязь (значения)